Колоти́лов (Колоти́лова) — фамилия. Известные носители:

Колотилов 
 Колотилов, Александр Афанасьевич (1946—2021) — российский художник.
 Колотилов, Леонид Алексеевич (1895—1965) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Колотилов, Николай Николаевич (1885—1937) — советский государственный и партийный деятель.



См. также 
 Колот
 Колотило
 Колотов
 Колотовкин
 Колотильщиков